

Населені пункти та їхні частини

 Кізлівок (Козлувек) — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Козлувек — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Козлувек — частина села Бістушова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки